Сан Хуан Еванхелиста, Сан Хуан има више значења:

 Сан Хуан Еванхелиста, Сан Хуан (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан Еванхелиста, Сан Хуан (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику